Por CB ou Cb pode estar à procura de:
 Casas da Banha, rede de supermercados
 Banda do Cidadão, uma banda de rádio
 Camboja, cujo código FIPS 10-4 é CB
 Christianssands Bryggeri, uma cervejaria da Noruega
 Chrysler Building, um arranha-céu de Nova Iorque
 Cumulonimbus, um tipo de nuvem cuja abreviação é Cb

Cb